Head over Heels — другий студійний альбом англійської групи Cocteau Twins, випущений 31 жовтня 1983 року.

Композиції 
 When Mama Was Moth — 3:06
 Five Ten Fiftyfold — 4:59
 Sugar Hiccup — 3:42
 In Our Angelhood — 2:59
 Glass Candle Grenades — 2:44
 In the Gold Dust Rush — 3:41
 The Tinderbox (Of a Heart) — 4:57
 Multifoiled — 2:36
 My Love Paramour — 3:39
 Musette and Drums — 4:39

Склад 
 Елізабет Фрейзер — вокал
 Робін Ґатрі — гітара, ударні, бас

Джерела 
 Head Over Heels  allmusic
 Head Over Heels  last.fm

Альбоми Cocteau Twins
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 1983